Gary Anderson (ur. 1939) – amerykański strzelec sportowy, medalista olimpijski
 Gary Anderson (ur. 1967) – nowozelandzki kolarz, medalista olimpijski
 Gary Anderson (ur. 1969) – kanadyjski pływak
 Gary Anderson (ur. 1970) – szkocki darter